Osoby o nazwisku Rahim:
 Abdel Rahim Mrad − libański przedsiębiorca i polityk
 Abdul Rahim − afgański lekkoatleta, kulomiot
 Abdul-Rahim Hamed − iracki piłkarz
 Abdul Rahim Wardak − afgański polityk
 Abd ar-Rahim al-Hadżdż Muhammad − naczelny przywódca arabskiego powstania w Palestynie (1936-1939)
 Brent Rahim − trynidadzko-tobagijski piłkarz
 Esfandijar Rahim Maszaji − irański polityk
 Shareef Abdur-Rahim − amerykański koszykarz
 Syed Rahim Nabi − indyjski piłkarz
 Tahar Rahim − francuski aktor filmowy

Osoby o imieniu Rahim:
 Rahim Ayew − ghański piłkarz
 Rahim Ouédraogo − burkiński piłkarz
 Rahim Zafer − turecki piłkarz

Inne:
 Rahim (właśc. Sebastian Salbert) − polski raper, producent muzyczny i inżynier dźwięku
 Hotel Gevora, także: Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower − wieżowiec w Dubaju